Gesner er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Conrad Gesner (1516–1565) – schweizisk naturforsk og lærd
 Johann Matthias Gesner (1691–1761) – tysk pædagog og klassisk filolog

Tyske efternavne